Гулов — фамилия.

Известные носители 
 Гулов, Александр Арсентьевич — Герои Социалистического Труда (1973), директор совхоза им. Маркса Котельниковского района Волгоградской области.
 Гулов, Алишер (род. 1989) — таджикский тхэквондист.
 Гулов, Леонид (род. 1981) — эстонский гребец.

См. также 
 Гулова, Петра (род. 1979) — современная чешская писательница.